Пересмешник:

 Пересмешник — название представителя рода птиц певчие пересмешники.
 «Пересмешник» — роман-детектив 2009 года российского фантаста Алексея Пехова.
 «Пересмешник» — седьмой эпизод четвёртого сезона американского телесериала «Игра престолов».
 Операция «Пересмешник» — операция ЦРУ (США) по воздействию на СМИ.

См. также 
 Пересмешник не будет петь
 Пересмешница
 Убить пересмешника